Jméno Kateřina z Pernštejna mělo v minulosti více žen:

 Kateřina z Pernštejna (otec Vilém) – otec Vilém II. z Pernštejna, manžel Janek z Býšovce
 Kateřina z Pernštejna (†1449) – otec Jan II. z Pernštejna
 Kateřina z Pernštejna (†1552) – otec Jan IV. z Pernštejna (z 1. manž.), manžel Jindřich III. starší ze Švamberka (1508–1574)
 Kateřina z Pernštejna (†1571) – otec Jan IV. z Pernštejna (z 2. manž.), manžel Egino von Salm-Neuburg († 7.7.1574)